Ночистлан де Мехија има више значења:

 Општина Ночистлан де Мехија (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ночистлан де Мехија (Ночистлан де Мехија, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику